Bow Wow es una de las transcripciones que se utilizan en inglés para describir el ladrido de un perro. También puede referirse a:

 Bow Wow, banda japonesa.
 Bow Wow, rapero y actor estadounidense.
 Bow Wow Wow, banda de new wave del Reino Unido.